Uma torre sineira é uma construção elevada com a função de albergar sinos destinados a marcar sonoramente os momentos da vida cotidiana civil de uma localidade, diferenciando-se de um campanário, cuja função, por analogia, está ligada à vida religiosa. A partir do século XIV as torres sineiras passaram a costumar exibir relógios.

Os Beffroi da Flandres
Na sociedade da Flandres medieval, a torre sineira, com o nome em língua francesa de beffroi, (pron. beffruà), ou em flamengo belfort. O termo provém do  alto-alemão médio bërovrit, ou bërvrit, literalmente "Preservar a Paz"; da etimologia alemã de bergen, "Preservar-conservar" e Frieden, "Paz".
Eram torres concebidas como estruturas fechadas, com custódia dos objetos mais preciosos da cidade. Entre eles estavam os diplomas concedidos pelos grandes senhores feudais ou de imperadores que reconheciam determinados direitos e isenções fiscais à cidade.

Ver também
Campanário
Minarete
Giralda

Outros projetos

Bibliografia
  Sébastien Hamez: "Petites histoires de beffrois", Ed. La Voix du Nord, Lilla, 2000.
  Marie-Lavande Laidebeur: "Des Beffrois et des Hommes", Ed. Geai Bleu Éditions, Lilla, 2005.
  Jean-Luc A. d'Asciano, Catherine Dhérent, Sam Bellet: "Les Donjons de la liberté, beffrois du Nord-Pas-de-Calais et de la Picardie", Ed. Du Quesne, Lilla, 2006.
  Jocelyne Denière et Lysiane Denière: "Les Beffrois de Belgique et de France inscrits au PatrimoineMondial de l'Humanité de l'Unesco", Ed J. e L. DENIERE, Dunkerque, 2008 ISBN 978-2-911327-26-1

Campanários
Sineira